Il titolo di pieve di San Leolino si riferisce a diversi edifici sacri.

 Pieve di San Leolino a Londa
 Pieve di San Leolino a Panzano in Chianti nel comune di Greve in Chianti
 Pieve di San Leolino a Rignano sull'Arno